

Geografia
 Tolleson – città degli Stati Uniti d'America della contea di Maricopa nello Stato dell'Arizona

Persone
 Gina Tolleson (1969) – modella statunitense
 Jeremy Tolleson (1982) – calciatore statunitense
 Ross Tolleson (1956) – senatore statunitense
 Steven Tolleson (1983) – giocatore di baseball statunitense
 Tommy Tolleson (1943) – giocatore di football americano statunitense
 Wayne Tolleson (1955) – giocatore di baseball statunitense